Unione Democratica (Unia Demokratycza) – movimento politico polacco attivo dal 1991 al 1994
 Unione Democratica – movimento politico italiano attivo dal 1996 al 1999
 Unione Democratica (Unione Liberale – Unione Democratica, Unie Svobody – Demokratická Unie – US-DEU) – movimento politico ceco attivo dal 2001 al 2011 
 Unione Democratica (Demokratski Sojuz) – partito politico della Repubblica di Macedonia nato nel 2002
 Unione Democratica Croata (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ) – partito politico croato nato nel 1989
 Unione Democratica Palestinese (Al-Ittihad al-Dimuqrati al-Filastini, FIDA) – partito politico della Palestina nato nel 1990
 Unione Democratica Nazionale – coalizione elettorale italiana, costituita in occasione delle elezioni per l'Assemblea Costituente del 1946
 Unione Democratica Internazionale (International Democrat Union, IDU) – raggruppamento internazionale dei partiti conservatori
 Unione Democratica per i Consumatori – movimento politico italiano nato nel 2007
 Unione Democratica – coalizione israeliana
 Unione Democratica –  partito politico slovacco 
 Unione Democratica – partito politico polacco
 Unione Democratica – partito politico della Macedonia del Nord